Gent Dragons est un club belge de basket-ball  basé dans la ville de Gand en Flandre. Le club évolue en  du championnat belge

Historique

Anciens noms 
 1991 - 1995 : Bobcat Gent
 1995 - 1997 : AST Gent
 1997 - 2000 : Siemens Gent
 2000 - 2002 : Gent United
 2002 - 2007 : Gent Dragons
 2007 - 2012 : Optima Gent
 2012 - 2013 : Gent Dragons
 depuis 2017 : Gent Hawks

Palmarès 
 Champion de Belgique : 1955
 Champion de division 2 : 2007

Entraineurs marquants

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Club de basket-ball en Belgique
Club sportif à Gand